Iouri Koutsenko peut désigner :
 Yuriy Mikhaïlovitch Kutsenko, athlète soviétique ;
 Iouri Guéorguiévitch Koutsenko, dit Gocha Koutsenko, acteur, chanteur, réalisateur, scénariste et producteur russe.